Darkenblot è una serie a fumetti italiana, ideata e sceneggiata da Casty con i disegni di Lorenzo Pastrovicchio. È stata pubblicata sulle pagine di Topolino tra il 2012 e 2017.

Storia editoriale 
Con il termine Darkenblot, che dà il titolo alla storia, si intende il piano escogitato dal famigerato Macchia Nera per conquistare le città di Robopolis e di Miraitoshi. Più precisamente con lo stesso termine s'identifica anche l'esoscheletro autoriparante creato dal criminale per attuare il suo piano.
Alla fine dell'ultimo episodio l'esoscheletro verrà distrutto da Topolino nello scontro finale, tuttavia nonostante i danni che ha ricevuto, il lettore apprende che il macchinario è riuscito ad autoripararsi per l'ennesima volta. Vengono quindi lasciati spiragli per possibili storie future.

Sin dal 2004 Lorenzo Pastrovicchio iniziò a pensare a un possibile restyling più accattivante per il personaggio di Macchia Nera, realizzando diversi studi grafici e ipotizzando alcuni possibili soggetti. Tra il 2010 e il 2011, per convincere la redazione del suo progetto, disegnò tre tavole di prova che ricevettero l'approvazione di Valentina De Poli e dal suo staff.

Casty, colpito dai disegni di prova realizzati da Pastrovicchio e affascinato dall'idea di rimodellare uno dei avversari più temibili di Topolino, si propose di collaborare alla stesura della sceneggiatura, creando il mondo nel quale la saga sarebbe stata ambientata. I due fumettisti iniziarono a lavorare alla storia nel 2011 e la pubblicarono solo ad aprile 2012. Tuttavia rispetto all'idea originale, l'avventura fu rimodellata su indicazione della redazione stessa, che ridusse gli iniziali quattro episodi a tre.

La storia divisa in tre episodi per un totale di 92 tavole, è caratterizzata da una narrazione crescente studiata appositamente per poter pubblicare, sulle pagine di una rivista tradizionale come Topolino, un'avventura particolare che si avvicina allo stile grafico adottato per le avventure della saga di PK.

Casty ha dichiarato di essersi lasciato ispirare soprattutto da classici vecchi e nuovi della fantascienza come Metropolis (1927), Blade Runner (1982), il manga Appleseed (1985), RoboCop 2 (1990), Dredd - La legge sono io (1995), Io, robot (2004), Iron Man 2 (2010), il franchise del Terminator e la saga Ghost in the Shell e soprattutto dall'opera di Isaac Asimov, infatti nella storia a fumetti le tre leggi della robotica sono estremamente importanti per lo sviluppo della trama.

Inizialmente l'idea di Andrea Castellan era quella di creare un'ambientazione avveniristica, stile steampunk, ma poi ha preferito virare verso una fantascienza più realistica.
Lorenzo Pastrovicchio invece ha citato tra le sue principali fonti d'ispirazione artisti giapponesi come Katsuhiro Otomo e Masamune Shirow (il creatore dei già citati Appleseed e Ghost in the Shell), gli statunitensi Jack Kirby e John Buscema e Moebius.

Sotto il profilo Disney entrambi gli autori sono sempre stati molto influenzati dall'opera di Floyd Gottfredson e Romano Scarpa, i due autori Disney che forse sono riusciti meglio a far recitare il personaggio di Topolino. Casty ha voluto che il protagonista, nonostante la nuova sfida fantascientifica, mantenesse il suo tipico profilo bonario, Pastrovicchio invece ha cercato di colpire il pubblico caratterizzando Macchia Nera, il supercriminale più temibile e pericoloso possibile.

Albi 

Vennero pubblicati 14 albi dei giornalini di Topolino fra il 3 aprile 2012 e il 5 aprile 2017.

Storie

Personaggi

Gli eroi 
 Topolino: l'eroe della serie che si ritroverà a fronteggiare il suo eterno nemico Macchia Nera, dotato di una nuovissima super armatura High Tech, e i suoi nuovi nemici più potenti e temuti nelle città di Robopolis, di Miratoshi e di Robotorama.
 Bernard: uno degli ultimi agenti umani rimasti in servizio dopo la sostituzione coi robot poliziotti. Nella seconda storia, è un ex-agente di polizia ormai in pensione diventato amico di Topolino. Nella prima serie è disposto ad aiutarlo ad ogni costo.
 Charlie: è un piccolo robottino al servizio di Bernard e dei suoi amici.
 Tenente Zark: è uno dei poliziotti di Robopolis e insieme a Topolino seguirà l'indagine dei crimini commessi dai numerosi robot, i Darkenblot.
 Roxette: è l'ex assistente di Kreoma.
 Jocelyn Lane: nota conduttrice televisiva di Robopolis.
 Tenente Neve: giovane poliziotta a capo di una squadra robot; tende a non fidarsi molto di Topolino.
 Din Dynamo: è un nuovo membro della One Team, la squadra di sicurezza di Robopolis e leader della sua squadra. Indossa un'armatura robotica rossa in grado di lanciare il fuoco contro i nemici. Un ragazzo molto testardo, presuntuoso, invidioso, ingenuo, ambizioso, arrogante, ma seppur generoso, coraggioso, altruista e gentile, all'inizio non sopporta Topolino e pensa che lui è il passato. Invece, Macchia Nera gli ricorda a lui come Topolino da ragazzo.
 Skylar Vega: è una nuova membra della One Team, la squadra di sicurezza di Robopolis. Una ragazza molto coraggiosa, tuttavia non riesce a dire di no alle idee di Din. Indossa un'armatura robotica blu che le permette di scagliare folate di vento potenti contro i nemici.
 Lady Berenice Grandkitten, detta Nice: è una nuova membra della One Team, la squadra di sicurezza di Robopolis. Una ragazza molto coraggiosa, graziosa, gentile, allegra e con un gran spirito di osservazione. Proviene da una famiglia molto ricca tuttavia ha preferito vivere una vita piena di avventure. Indossa un'armatura robotica azzurra che le consente di ghiacciare i nemici.
 Orion Fusillis: è un nuovo membro della One Team, la squadra di sicurezza di Robopolis. Un ragazzo molto alto e robusto, e che stima molto Topolino. Indossa un'armatura robotica gialla che gli consente di scagliare lava contro i nemici.
 Zippo: è un robot appartenente alla nuova versione die robot, ovvero, i Neurorobot dove apprendono ogni cosa solamente osservando il mondo senza seguire le tre leggi della robotica. Svitato, ingenuo, simpatico ma molto divertente e altruista. Dopo essere stato salvato da Topolino decide di aiutare lui. È in grado di trasformarsi in diverse cose: automobili, elicotteri, sottomarini, un pallone gonfiabile e molte altre.

Antagonisti 
 Macchia Nera, noto anche, in questa saga, come il Supremo: è il principale antagonista della saga e la nemesi di Topolino, qui con un super esoscheletro high tech, tenterà di conquistare le città di Robopolis e di Miraitoshi. Nel corso della serie stringerà varie alleanze con altri criminali che vogliono conquistare la città pur di ottenere quello che vuole e vendicarsi della sconfitta subita. Ogni volta che Macchia Nera costruisce un nuovo Darkenblot lo rende sempre più potente tecnologicamente e sempre più resistente. All'inizio della terza storia diviene come un potente avversario della One Team, la squadra di sicurezza di Robopolis. Il Darkenblot può essere paragonato all'armatura che utilizza Tony Stark quando diventa il supereroe Iron Man o quello dei suoi nemici con l'armatura.
 Makandra: assistente di Mister Me, ma segretamente fedele alleata di Macchia Nera. Assume un ruolo più attivo nella terza storia, lottando con il proprio esoscheletro contro il One Team.
 Nemesis, il cui vero nome è Nemo: è un prototipo di Neurobot costruito nel 1986 dal professor Nobuo. Dopo che quest'ultimo fu costretto ad abbandonare Robotorama Nemo rimase per anni da solo con il comportamento appreso da Nobou, tuttavia un giorno sul luogo giunge Capitan Bricco e Nemo apprende il comportamento delle menti malvagie. Comincia a spiare il mondo scoprendo come i robot vengono utilizzati dagli umani e comincia a provare un profondo odio contro di essi giurando vendetta. Costruisce due robot uguali a Nobuo e Bricco come servitori. Rapisce il vero professor Nobuo e si mette in contatto con il perfido Macchia Nera attirato dalla sua brillante mente criminale. Nemo apprende le doti da mente criminale di Macchia diventando il super computer più intelligente del mondo e costruisce un esercito di Robot per conquistare il mondo e un mega robot chiamato Umibozu come arma principale. Ormai diventato malvagio decide di cambiare il nome facendosi chiamare Nemesis, nonché sia il vero antagonista principale della terza storia. Nemesis ricorda un po' le caratteristiche dell'intelligenza artificiale Due, nemico di Pikappa e di Uno, e il suo volto è molto simile al simbolo dei Watchmen.
 Kreoma: Padrone della società Kreomatic, i Panther da lui creati come corpo di polizia furono scartati poiché ritenuti troppo spaventosi. È al servizio di Macchia Nera.
 Mister Me: un uomo potente, ambizioso, crudele e privo di scrupoli che vuole ricoprire la carica del nuovo sindaco della città di Robopolis a qualsiasi costo alleandosi addirittura con Macchia Nera, nonostante sia il vero antagonista principale della seconda storia. Sembra fisicamente possente, ma in realtà è più basso di Topolino e utilizza un esoscheletro per sembrare grande e per apparire in pubblico.
 Punzek: è un temibile Giustiziotto, un poliziotto robot e vice del Tenente Neve.
 Jan Obnox: un uomo ricco, spietato, ambizioso, cinico e senza scrupoli della Obnoxius Building, che con l'aiuto dei suoi pericolosi uomini con gli esoscheletri, commette sporchi crimini impossessandosi del secondo Darkenblot di Macchia Nera, per poi dominare Robopolis.
 Capitan Bricco: è un robot con le sembianze del vero Capitan Bricco. Tale robot è un Neurobot al servizio di Nemesis. Quest'ultimo ha sviluppato lo stesso comportamento bislacco del pirata, con la differenza che è più cattivo.

Personaggi minori 
 Minni: è la fidanzata di Topolino.
 Persis: è il sindaco della città di Robopolis e l'unico che può annullare le tre leggi che i robot devono eseguire. Nella seconda storia, rischia di perdere la sua carica a seguito delle elezioni, a favore dell'altro candidato Mister Me, ma si rivelerà all'altezza della situazione facendo vedere quanto tiene alla città.
 Quon: è il vicesindaco della città di Robopolis, sarà la spalla del sindaco Persis rassicurandolo sempre nei momenti di sconforto.
 Pattilus: ex-scienziato alle dipendenze di Mister Me che dopo essersi accorto dei danni che potrebbe causare l'energia Me prova a contattare Topolino venendo però messo fuori gioco da Macchia Nera.
 Nobuo: è un famoso professore per le sue competenze in campo di robot. È il creatore di Nemo, il primo prototipo di Neurobot.
 Kuku: è il sindaco della città di Miraitoshi.
 Ammiraglio Kriegstreiber: Generale della flotta di Miratoishi. Non ama chi gli da consigli e pensa che ogni cosa si risolva con la forza, tuttavia sa essere ragionevole.

Darkenblot Definitive Collection 
Dal dicembre 2014 all'ottobre 2017 Panini Comics ha riproposto la saga di Darkenblot nella collana Disney Definitive Collection, in volumi monografici.

Curiosità 
Tra le vignette del secondo episodio della prima storia sono nascoste sei candeline che il lettore era inviato a trovare per poter partecipare al concorso e vincere un viaggio a Disneyland Paris per i vent'anni del parco dei divertimenti. Questa iniziativa della redazione ha comportato la modifica di alcuni disegni.
Il Darkenblot di Macchia Nera può essere paragonato all'armatura che utilizza Tony Stark quando diventa Iron Man o anche quello dei suoi peggiori nemici con l'armatura.
La saga è caratterizzata da una narrazione crescente studiata appositamente per poter pubblicare, sulle pagine di una rivista tradizionale come Topolino, un'avventura fantascientifica particolare che si avvicina allo stile grafico adottato per le avventure della saga di PK.
Nella storia Conflitto smodato, Macchia Nera usa un'arma a forma di lancia con delle lame rotanti, chiamata Alabarda Speciale, chiaro riferimento allAlabarda Spaziale'', la più famosa arma del robot Goldrake.Nemesis''' ricorda un po' le caratteristiche dell'intelligenza artificiale Due, nemico di Pikappa e di Uno, e il suo volto è molto simile al simbolo dei Watchmen.

Voci correlate 
 Albi di Darkenblot

Collegamenti esterni 
 Saga di Darkenblot in PaperPedia.